Rio Reno - rio europeu
 Reno (Nevada) - cidade dos Estados Unidos, no estado de Nevada
 Condado de Reno - condado dos Estados Unidos, no estado de Kansas
 Calderara di Reno e Casalecchio di Reno - comunas da província de Bolonha, Itália
 Jean Reno - ator francês
 Suzuki Reno - outro nome para o Daewoo Lacetti

Desambiguação